Galva es el nombre de varias localidades:

 Galva, en el estado de Illinois, Estados Unidos.
 Galva, en el estado de Iowa, Estados Unidos.
 Galva, en el estado de Kansas, Estados Unidos.
 Municipio de Galva, varios municipios en los Estados Unidos.